Parafia św. Jerzego w Białymstoku (prawosławna)
 Parafia wojskowa św. Jerzego w Białymstoku